Акка́д:

 Аккад (также Агаде, Аккаде) — древний город в Месопотамии, столица одноимённого государства. 
 Аккад — царство, существовавшее в XXIV—XXII веках до н. э. в Месопотамии на территории современного Ирака.
 Аккад — историческая область на севере Южной Месопотамии.

 Аббас Махмуд аль-Аккад (1889—1964) — египетский поэт, литературный критик, журналист и общественный деятель.
 Аккад, Малек — американский кинопродюсер и режиссёр, сын Мустафы Аккада.
 Аккад, Мустафа (1930—2005) — американский кинопродюсер и режиссёр сирийского происхождения.